Olszewiec peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Olszewiec, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Olszewiec, un village dans la voïvodie de Poméranie